Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1971.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen Brigitte Hoffmann und Peter Dobmeier gegen die Sowjetspieler Alla Iwanowa und Michail Dibzew mit 6:4, 4:6, 6:2. Dieses Spiel sollte eigentlich Teil einer umfassenderen ersten Runde werden, die dann wegen des anhaltend schlechten Wetters aber nicht ausgespielt wurde und die DDR-Duos der zweiten Reihe aus dem Wettbewerb genommen wurden.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 15. Jahrgang (1971), Heft 5 (fälschlicherweise mit 16. Jahrgang bezeichnet) 

1971
Tennisturnier 1971